Мезьє́р-о-Перш () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 105 км на південний захід від Парижа, 65 км на північний захід від Орлеана, 28 км на південний захід від Шартра.

Історія 

1 січня 2018 року Мезьєр-о-Перш і Бюллу було приєднано до муніципалітету Данжо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 56 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 135,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мезьєр-о-Перш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мезьєр-о-Перш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар